Antimenes ist der Name folgender Personen:

 Antimenes von Rhodos, im 4. Jahrhundert v. Chr. der Hofschatzmeister Alexanders des Großen
 Antimenes-Maler, attischer Vasenmaler des schwarzfigurigen Stils, der um 530 bis 510 v. Chr. wirkte